Neuenstein néven a következők léteznek:

Települések
Neuenstein, település Baden-Württemberg tartományban
Neuenstein (Hessen) – település Hessenben

Személyek
Heiner Neuenstein – német partbíró